Cet article recense les églises dédiées à Caprais d'Agen ou à Caprais de Lérins.

France 
Église Saint-Caprais de Connantre, Connantre,(Marne),
 Église Saint-Caprais d'Auger-Saint-Vincent, Auger-Saint-Vincent (Oise),
 Église Saint-Caprais de Carsac, Carsac-Aillac (Dordogne),
 Église Saint-Caprais de Chartèves, Chartèves (Aisne),
 Église Saint-Caprais de Grisy-les-Plâtres, Grisy-les-Plâtres (Val-d'Oise),
 Église Saint-Caprais de Marcoux, Beauville (Lot-et-Garonne),
 Église Saint-Caprais de Prunières, Prunières (Lozère).
 Église Saint-Caprais d'Isles-les-Meldeuses, Isles-les-Meldeuses (Seine-et-Marne).
 Église Saint Caprais de Craponne-sur-Arzon, Craponne-sur-Arzon (Haute Loire).

Saint-Caprais